Dubrowka (russisch ) ist ein häufiger Ortsname in Russland und Weißrussland, darunter für:
 Siedlungen städtischen Typs:
 Dubrowka (Brjansk), Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Brjansk
 Dubrowka (Leningrad, Wsewoloschsk), im Rajon Wsewoloschsk der Oblast Leningrad
 Dörfer und ländliche Siedlungen:
 in der Oblast Brjansk:
 Dubrowka (Brjansk, Brassowo), im Rajon Brassowo
 Dubrowka (Brjansk, Surasch), im Rajon Surasch
 in der Oblast Kaliningrad:
 Dubrowka (Kaliningrad, Bagrationowsk), im Rajon Bagrationowsk (bis 1946 Görken und Klaussen, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen)
 Dubrowka (Kaliningrad, Osjorsk), im Rajon Osjorsk (bis 1938 Drutschlauken, 1938–1946 Hasenfeld, Kreis Insterburg, Ostpreußen)
 Dubrowka (Kaliningrad, Selenogradsk), im Rajon Selenogradsk (bis 1946 Regehnen, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Dubrowka (Kaliningrad, Slawsk), im Rajon Slawsk (bis 1946 Spannegeln, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 in der Oblast Kaluga:
 Dubrowka (Kaluga, Duminitschi), im Rajon Duminitschi
 Dubrowka (Kaluga, Schisdra), im Rajon Schisdra
 in der Oblast Kirow:
 Dubrowka (Kirow, Belaja Choluniza), im Rajon Belaja Choluniza
 Dubrowka (Kirow, Malmysch), im Rajon Malmysch
 in der Oblast Leningrad:
 Dubrowka (Leningrad, Boksitogorsk), im Rajon Boksitogorsk
 Dubrowka (Leningrad, Luga, Oredesch), im Rajon Luga, Landgemeinde Oredesch
 Dubrowka (Leningrad, Luga, Serebrjanski), im Rajon Luga, Landgemeinde Serebrjanski
 in der Oblast Mahiljouskaja
 Dubrowka (Krasnapolsk), Rajon Krasnapolsk
 in der Oblast Nowosibirsk:
 Dubrowka (Nowosibirsk)
 in der Oblast Orenburg:
 Dubrowka (Orenburg)
 in der Oblast Orjol:
 Dubrowka (Orjol, Dolgoje), im Rajon Dolgoje
 Dubrowka (Orjol, Salegoschtsch), im Rajon Salegoschtsch
 in der Oblast Pskow:
 Dubrowka (Pskow, Dedowitschi), im Rajon Dedowitschi
 Dubrowka (Pskow, Sebesch), im Rajon Sebesch
 in der Oblast Smolensk:
 Dubrowka (Smolensk, Demidow), im Rajon Demidow
 Dubrowka (Smolensk, Dorogobusch), im Rajon Dorogobusch
 in der Oblast Tambow:
 Dubrowka (Tambow)
 in der Oblast Tscheljabinsk:
 Dubrowka (Tscheljabinsk, Korkino), im Stadtkreis Korkino
 Dubrowka (Tscheljabinsk, Krasnoarmeiski), im Rajon Krasnoarmeiski
 in der Oblast Uljanowsk:
 Dubrowka (Uljanowsk, Insa), im Rajon Insa
 Dubrowka (Uljanowsk, Nikolajewka), im Rajon Nikolajewka
 in der Oblast Wologda:
 Dubrowka (Wologda, Babajewo), im Rajon Babajewo
 Dubrowka (Wologda, Ustjuschna), im Rajon Ustjuschna
 in der Oblast Woronesch:
 Dubrowka (Woronesch, Anna), im Rajon Anna
 Dubrowka (Woronesch, Ternowka), im Rajon Ternowka

Dubrowka steht außerdem für:
 Dubrowka (Metro Moskau), Station der Metro Moskau
 Dubrowka-Theater, umgangssprachliche Bezeichnung für ein Theater in Moskau, benannt geworden durch die Geiselnahme im Moskauer Dubrowka-Theater 2002

Siehe auch:
 Dubriwka (Begriffsklärungsseite), ukrainische Entsprechung
 Malaja Dubrowka